Henry Chinasky, pseudonimo di Charles Bukowski.
Chinasky, chitarrista del gruppo musicale Linea77.